Ames kan som auktorsförkortning betyda:

 Lawrence Marion Ames
 Robert N. Ames
 Oakes Ames

Robotskapade auktorsförkortningar